

Центральна сільська рада — сільське поселення, Ідринський район, Красноярський край
 Центральна сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край

Центральна сільська рада — колишня сільська рада, Снігурівський район, Миколаївська область